Бугар () — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Бугар, Бела (род. 1958) — словацкий политик венгерского происхождения;
 Бугар, Имрих (род. 1955) — словацкий легкоатлет венгерского происхождения.